Alfredo V. Bonfil puede referirse a:

 Alfredo V. Bonfil, líder campesino mexicano, en honor al cual han recibido su nombre varias poblaciones rurales y ejidos de México.
 Alfredo V. Bonfil, localidad del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, México.
 Alfredo V. Bonfil, localidad en el estado mexicano de Campeche.
 Alfredo V. Bonfil, localidad del municipio de San Fernando, Tamaulipas, México.
 Alfredo V. Bonfil, localidad del municipio de Reynosa, Tamaulipas, México.